Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 46:

Wyposażona w działa przeciwlotnicze S-60

 46 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW. 2321 Olsztyn